Агстевская котловина, также Агстевская равнина  — котловина в Армении, на юго-востоке Лорийской области, в долине реки Агстев, окружённая с севера Халабским хребтом, с юга — Памбакским хребтом, расположена на высоте 1800 метров над уровнем моря. Для равнины характерно большое количество атмосферных осадков (более 700 мм в год). На котловине расположены сёла: Фиолетово, Лермонтово, Маргаовит, Антаршен. Площадь равнины составляет более 10 км².

На территории равнины расположено около 300 ценных исторических монументов.

См. также 
 Равнины Армении
 География Армении

Примечания 

Низменности Армении